Битка код Коринта се првенствено односи на римску битку, али може се односити и на двије битке из Америчког грађанског рата:
 Битка код Коринта (146. п. н. е.);
 Опсада Коринта, позната и као Прва битка код Коринта (април - јун 1862);
 Друга битка код Коринта (октобар 1862)

Види још 
 Коринтски рат